Замятино — название населённых пунктов в России:

 Замятино — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Замятино — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Замятино — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Замятино — деревня в Емельяновском районе Красноярского края.
 Замятино — село в Задонском районе Липецкой области.
 Замятино — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Замятино — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Замятино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Замятино — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Замятино — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Замятино — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Замятино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Замятино — деревня в Киреевском районе Тульской области.